Eben heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden:
 Eben am Achensee, Gemeinde im Bezirk Schwaz, Tirol
 Eben im Pongau, Gemeinde im Bezirk Sankt Johann im Pongau, Salzburg

Orte in Deutschland:
 Eben (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Eben (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Eben (Burgkunstadt), Ortsteil der Stadt Burgkunstadt, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Eben (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Eben (Gmund am Tegernsee), Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Eben (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Eben (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Eben (Hofkirchen), Ortsteil des Marktes Hofkirchen, Landkreis Passau, Bayern
 Eben (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern
 Eben (Inzell), Ortsteil der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Eben (Lohberg), Ortsteil der Gemeinde Lohberg, Landkreis Cham, Bayern
 Eben (Miltach), Ortsteil der Gemeinde Miltach, Landkreis Cham, Bayern
 Eben (Schwarzach), Ortsteil des Marktes Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Eben (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Eben (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Eben (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Eben (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Eben (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Eben (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Gemeindeteile in Österreich:
 Eben (Gemeinde Gnesau), Ortschaft von Gnesau, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Eben (Gemeinde Greifenburg), Ortschaft von Greifenburg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Eben (Gemeinde Grimmenstein), Ortsteil von Grimmenstein, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Eben (Gemeinde Hofamt Priel), Ortschaft von Hofamt Priel, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Eben (Gemeinde Mitterbach), Ortsteil der Gemeinde Mitterbach am Erlaufsee, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Eben (Gemeinde Altmünster), Ortschaft und Katastralgemeinde von Altmünster, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Eben (Gemeinde Kirchschlag), Ortschaft von Kirchschlag bei Linz, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Eben bei Sankt Sixt, Ortschaft von Neukirchen am Walde, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Eben (Gemeinde Sandl), Ortschaft von Sandl, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Eben (Gemeinde St. Aegidi), Ortschaft von St. Aegidi, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Eben (Gemeinde St. Marienkirchen), Ortschaft von St. Marienkirchen an der Polsenz, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Eben (Gemeinde Wels), Ortsteil der Stadt Wels, Oberösterreich
 Eben (Gemeinde Großarl), Ortschaft von Großarl, Bezirk St. Johann im Pongau, Salzburg
 Eben (Gemeinde Hintersee), Ortsteil von Hintersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg
 Eben (Gemeinde Puch), Ortsteil der Gemeinde Puch bei Weiz, Bezirk Weiz, Steiermark
 Eben (Gemeinde Stadl-Predlitz), Ortsteil von Stadl-Predlitz, Bezirk Murau, Steiermark
 Eben (Gemeinde Thal), Ortsteil von Thal, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Eben (Gemeinde Thannhausen), Ortsteil von Thannhausen, Bezirk Weiz, Steiermark
 Eben (Gemeinde Vorau), Ortslage der Ortschaft Vornholz bei Vorau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Eben (Gemeinde Inzing), Ortschaft von Inzing, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Eben (Gemeinde Obernberg), Ortsteil von Obernberg am Brenner, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Weitere Ortslagen:
 Eben (Altrei), Fraktion der Gemeinde Altrei, Südtirol

Eben ist der Name folgender Personen:
 ein englischer Vorname, Kurzform von Ebenezer (Vorname) – dort auch zu Namensträgern

 Carl Theodor Eben (1836–1909), deutsch-US-amerikanischer Redakteur, Übersetzer und Schriftsteller

 Johannes von Eben (1855–1924), deutscher General der Infanterie
 Karl Adolf August von Eben und Brunnen (1734–1800), deutscher Generalleutnant
 Petr Eben (1929–2007), tschechischer Komponist
 Reinhold von Eben (1853–1933), deutscher Generalleutnant 
 Wilhelm Eben (1849–1924), deutscher Generalleutnant

Eben, Weiteres:
 Eben (Schwert), Zeremonialschwert aus dem Königreich Dahomey

eben als Adjektiv bedeutet: 
 in der Mathematik die Eigenschaft von Punkten (oder einer Fläche), in einer Ebene zu liegen, siehe Planarität
 in der Technik die Eigenschaft von zum Riss parallelen Flächen, als Gegenteil von ‚schief‘, siehe Dreitafelprojektion
 eine Angabe über die Formtoleranz (ISO 2768-2), siehe  Ebenheit (Technik)
 2-D, d. h. flach, im Gegensatz zu 3-D (räumlich)

Siehe auch:
 Ebene
 Ebenheit
 EBN